Бахилова Поляна — село в Самарской области на правом берегу Волги в пределах Жигулёвского заповедника. Входит в состав городского округа Жигулёвск.

История 
Посёлок был образован во времена строительства Жигулёвской ГЭС.

В посёлке находились леспромхоз — база по переработке древесины, и бывший пионерский лагерь «Жигулёвский Артек».

В посёлке располагается дирекция и руководство Жигулёвского заповедника.

Многие жители Тольятти и Жигулёвска используют его как место постоянного проживания. Кроме того, в посёлке находится садоводческое товарищество «Волжанка».
В 1992 году тольяттинский художник Владимир Сабаев, любивший бывать в Бахиловой Поляне, где он черпал творческое вдохновение, изобразил село в картине «Зимнее солнце».

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Жигулёвск